Kuglački klub "Pitomača" (KK "Pitomača"; Pitomača) je muški kuglački klub iz Pitomače, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "3. hrvatskoj ligi - Istok - Zona Osijek", ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
KK "Pitomača" od osamostaljenja Hrvatske je nastupao u ligama hrvatske kuglačke regije "Istok", te 1990.-ih u "1. B ligi - Sjever".  
Sredinom 1990.-ih godina su nastupali pod nazivom "Duhanprodukt".  
Za nastupe i treninge koriste kuglanu u Pitomači.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL 
 drugoplasirani: 1993./94. (Istok) 

 4. HKl - Zona Požega 
 drugoplasirani: 2010./11.

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice  
 Pitomača 
 Ženski kuglački klub Pitomača

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Pitomača, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Pitomača 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Pitomača - 810093 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB PITOMAČA PITOMAČA

Izvori 
 
 kuglanje.hr, Kuglana: Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglana: Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 pitomaca.hr, Sportski klubovi i udruge na području općine Pitomača, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 library.foi.hr, "Virovitički list - županijski tjednik", br. 1854, (4/1994), god. XLI, izdano 28. siječnja 1994., str. 10, ("Šport"), preuzeto 8. studenog 2020. 
 kuglacki-savez-os.hr, Preminuo Martin Barčan, pristupljeno 8. studenog 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB PITOMAČA PITOMAČA 
 fininfo.hr, KK  "PITOMAČA" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "PITOMAČA"  PITOMAČA 
  

 

Pitomača
Pitomača